Princ Karel Filip, vojvoda Värmlandski (polno ime Carl Philip Edmund Bertil); * 13. maj 1979, kraljeva palača, Stockholm, Švedska.

Princ Karel Filip je edini sin in drugi od treh otrok kralja Karla XVI. Gustava in kraljice Silvije. Od leta 2016 je princ četrti v vrsti dednega nasledstva na švedski prestol, za svojo starejšo sestro prestolonaslednico Viktorijo, svojo nečakinjo in krščenko princeso Estelo in svojim nečakom princem Oskarjem. Skupaj z ženo princeso Sofijo ima dva sinova.

Zgodnje življenje in izobraževanje
Princ Karel Filip se je rodil 13. maja 1979. Ob rojstvu je postal švedski prestolonaslednik in prvi v liniji dednega nasledstva na švedski prestol, pred svojo starejšo sestro. Ta položaj je obdržal sedem mesecev, do 1. januarja 1980, ko je bil uvrščen nazaj na rojstno pravilno mesto v liniji nasledstva po spremembi ustave z absolutno primogenituro in z izkoreninjenjem primogeniture, kjer je lahko nasledil prestol le moški. Vojvoda je bil krščen 31. avgusta 1979 v cerkvi kraljeve palače. Njegovi botri so princ Bertil Švedski, princ Leopold Bavarski, kraljica Margareta II. in princesa Brigita.

Med 1984–1986 je princ Karel Filip hodil v Västerledski župnijski vrtec. Jeseni 1986 je začel šolanje na šoli Smedslättsskolan v Brommi, ki se jo je udeležil na mladinski ravni. Srednjo raven je nadaljeval na Ålstensskolan v Brommi in nadaljeval od tam leta 1992 na višji ravni na Enskilda Gymnasiet v Stockholmu. Jeseni leta 1994 se je princ Karel Filip vpisal na Kent School. Princ je nato nadaljeval študij znanosti na srednji šoli Lundsbergs. Diplomiral je spomladi leta 1999. Pred kratkim je študiral grafično oblikovanje na Rhode Island School of Design, kjer je delal na projektu oblikovanja muzejske identitete. Leta 2011 je princ Karel Filip končal študij kmetijskega in podeželskega upravljanja na Švedski univerzi kmetijske znanosti v Alnarpu.

Dejavnosti in dolžnosti

Princ je član hiše Bernadotte in je zavezan kraljevim dolžnostim v imenu svojega očeta kralja Karla XVI. Gustava. Deloval je kot kraljevi predstavnik v odsotnosti njegovega očeta in njegove starejše sestre prestolonaslednice Viktorije.

Princ Karel Filip je bil skavt in ima rad življenje na prostem. Navdušen je nad športom in atletiko, še posebej nad nogometom, plavanjem, jadranjem in smučanjem. Leta 2003 je opravil zgodovinski švedski "Vasaloppet", najdaljši tek na smučeh na svetu. Karel Filip tudi uživa v avtomobilskih dirkah, strast, ki jo je podedoval od svojega prastrica in botra, princa Bertila in ima licenco, da tekmuje. Princ Karel Filip je sodeloval v dirkalni seriji Porsche Carrera Cup Scandinavia v Porscheju 911 GT3. Od leta 2013 je dirkal v Scandinavian Touring Car Championship

Zasebno življenje

Princ Karel Filip je hodil z Emmo Pernald od leta 1999. Pernald je več let delala v firmi z odnosi z javnostjo. Kakorkoli, princ in Pernald sta se razšla marca 2009. Švedski reviji Expressen je razkrila, da sta se vzajemno odločila, da gre vsak na svojo pot, in ni dala nobenih drugih komentarjev za razlog razhoda.

Aprila 2010 je tisk povezal Karla Filipa z nekdanjo pol-nudistično glamurno manekenko Sofio Hellqvist. Avgusta 2010 je predstavnica kraljevega dvora Nina Eldh v izjavi, ki jo je izdala palača, potrdila razmerje med Karlom Filipom in Hellqvistovo. 27. junija 2014 je bilo objavljeno, da se je Karel Filip zaročil s Sofio. Poročila sta se 13. junija 2014. V intervjuju je kritiziral tiske, ki so nakazovali, da Sofia ni dobrodošla v kraljevi družini. Na novinarski konferenci je povedal, da je bilo ravno nasprotno in da jo je njena družina z lahkoto sprejela. Primerjal jo je kot "žrtev nasilja" glede njene preteklosti z nasiljem, ki ga je bil žrtev zaradi svoje disleksije. 

Dne 15. oktobra 2015 je bilo objavljeno, da par pričakuje svojega prvega otroka aprila 2016. Sofija je 19. aprila 2016 ob 18:25 CET v bolnišnici Danderyd rodila sina princa Alexandra Erika Hubertusa Bertila, vojvoda Södermanlandskega. Njun drugi sin, princ Gabriel Carl Walther, vojvoda Dalarnski, se je rodil 31. avgusta 2017.

Leta 2008 je bil princ vključen deveti na seznamu revije Forbes o "Dvajset najbolj vročih mladih kraljevskih oseb."

Nazivi

 13. maj 1979 - 31. december 1979: Njegovo kraljevo visočanstvo švedski prestolonaslednik, vojvoda Värmlandski
 1. januar 1980 - danes: Njegovo kraljevo visočanstvo princ Karel Filip Švedski, vojvoda Värmlandski

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
 Švedski kraljevi dvor: Princ Karel Filip
 Sidan kunde inte hittas (v švedščini)

|-

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Rojeni leta 1979
Švedski princi